Санта-Текла — власна назва.

Топоніми

Санта-Текла-де-Башту — парафія.

Санта-Текла — місто.